Håkansson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Håkansson 15 360
 Håkanson 229
 Haakansson 1
Tillsammans med 1 person som stavar namnet på annat sätt, blir detta 15 591 personer, vilket ger namnet plats nummer 40 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Håkans son.

Personer med efternamnet Håkansson eller varianter av detta namn

A
 Albert Håkansson (född 1948), fotograf
 Anders af Håkansson (1749–1813), politiker och ämbetsman
 Anders Håkansson (född 1956), ishockeyspelare
 Anders Håkansson (orienterare) (född 1985)
 Angelina Håkansson, skådespelare, programledare i brittisk radio
 Ane Håkansson (född 1959), kärnfysiker
 Arne Håkansson (född 1932), militär
 Artur Håkansson (1896–1961), botaniker

B
 Bertil Håkansson (1937–2014), arkitekt
 Birger Håkansson (1927–1999), politiker och busschaufför
 Björn Håkanson (född 1937), författare
 Björn Håkansson (1908–1980), läkare
 Björn Håkanson (textförfattare) (1944–2022)
 Bobo Håkansson (född 1963), dubbare

C
 C.J. Håkansson (född 1971), skräckförfattare
 Camilla Håkansson (född 1987), sångerska
 Carl Håkansson (1896–1977), kyrkomusiker och tonsättare
 Carl-Einar Håkansson (1918–2003), läkare
 Carl Reinhold Håkansson (1854–1891), militär och upptäcktsresande
 Clemet Håkansson (1729–1795), bonadsmålare

D
 Daniel Håkansson (född 1974), ishockeyspelare
 Daniel Håkansson (ishockeyspelare född 1996)

E
 Edvin Håkanson (1859–1933), godsägare och politiker
 Einar Håkansson (1883–1907), författare, ungsocialist och typograf
 Elias Håkansson (född 1992), släggkastare
 Elin Håkansson (1627–1702), utövare av folkmedicin
 Elsebrit Håkansson (1908–2000), konstnär och tecknare
 Ernst Håkanson (1859–1932), häradshövding och politiker
 Eva Håkanson (1918–1995), författare och översättare
 Eva Håkansson Fröjelin (född 1951), ämbetsman
 Eva-Marie Håkansson (född 1960), simmare

F
 Frans Johan Håkanson (1827–1904), organist, regementsmusiker, tonsättare och lasarettssyssloman
 Fredrik Håkansson (född 1975), bordtennisspelare

G
 Gabriella Håkansson (född 1968), författare, litteraturkritiker och skribent
 Gert Håkansson (född 1946), fotbollsspelare
 Gertrud Håkansson (1918–2007), skulptör och konsthantverkare
 Gisela Håkansson (född 1948), språkvetare, professor
 Glenn Håkansson (född 1966), friidrottare
 Glenn Håkansson (präst) (född 1933)
 Gunilla Håkansson (född 1965), chefredaktör
 Gunnar Håkansson (1891–1968), illustratör och reklamman
 Gunvald Håkanson (1916–2004), författare och manusförfattare
 Gunvor Håkansson (1909–2002), författare och översättare
 Gustaf Håkansson (1885–1987), "Stålfarfar"
 Gösta Håkansson (1921–2012), tidningsman och politiker

H
 Hanna Håkanson (född 1991), politiker, folkpartist
 Hans Håkansson (1908–1993), fotbollsspelare
 Harald Håkanson (1869–1961), motorman och uppfinnare
 Helge Håkansson (1920–2003), konstnär
 Henrik Håkansson, flera personer
 Henrik Håkansson (kock) (född 1972)
 Henrik Håkansson (konstnär) (född 1968)
 Hjalmar Håkansson (1844–1901), operasångare, organist och kördirigent
 Håkan Håkansson, flera personer
 Håkan Håkansson (idéhistoriker) (född 1969)

I
 Ingela Håkansson Lamm (född 1944), textil- och tapetformgivare
 Ingvar Fredrik Håkansson (1921–1944), stridsflygare i brittisk tjänst

J
 Jan Håkansson (1927–2002), författare och kåsör
 Jesper Håkansson (född 1981), dansk fotbollsspelare
 Joachim Håkansson (född 1964), skolman och politiker
 Johan Håkansson (död 1432), ärkebiskop i Uppsala
 John Håkansson (född 1998), fotbollsmålvakt
 Josef Wilhelm Håkansson (1862–1951), missionär och missionslärare
 Julia Håkansson (1853–1940), skådespelare

K
 Karin Håkansson, född Nordgren (1919–2001), skådespelare
 Karin Håkansson (född 1975), musikpedagog, sångare, låtskrivare och författare
 Kenny Håkansson (född 1945), gitarrist
 Kenny Håkansson (basist) (född 1972), musiker
 Kicki Håkansson (född ca 1929), skönhetsdrottning
 Knut Håkanson (1887–1929), tonsättare
 Knut Håkansson (Hand) (död 1565), militär

L
 Lars Arne Håkansson (född 1957), företagsledare
 Lars-Erik Håkansson (född 1937), illustratör och tidningstecknare, signatureen "Lehån"
 Lars-Ove Håkansson (född 1937), civilingenjör och företagsledare
 Lennart Håkansson (född 1957), balettdansare och koreograf
 Lisa Håkansson-Taube (1880–1964), skådespelare
 Lotta Håkansson Harju (född 1964), politiker
 Ludvig Håkanson (född 1996), basketspelare

M
 Magnus Håkansson (död 1470), kyrkomålare
 Maj-Britt Håkansson (född 1919), skådespelare och restaurangägare
 Margot Håkansson (1923–2015), sjuksköterska och politiker
 Mattias Håkansson (född 1993), fotbollsspelare
 Matts Håkansson (Vinstorpaätten)
 Mikael Håkanson (född 1974), ishockeyspelare
 Morgan Håkansson (född 1973), black metal-musiker

N
 Nana Håkansson (född 1981). journalist, kulturskribent och manusförfattare
 Nils Håkansson, flera personer
 Nils Håkanson (född 1975), författare och oversättare
 Nils Håkansson (kyrkomålare) (aktiv 1459)
 Nils Håkansson i Björstorp (1838–1925), lantbrukare och politiker
 Nils-Birger Håkansson (1916–1994), konstnär och konsthantverkare

O
 Ola Håkansson (född 1945), låtskrivare, sångare och musikproducent
 Olle Håkansson (1927–2001), fotbollsspelare
 Olof Håkansson, flera personer
 Olof IV Håkansson (1370–1387), dansk och norsk kung
 Olof Håkansson (borgmästare) (1590–1665)
 Olof Håkansson (talman) (1695–1769), bonde och politiker
 Ossian Håkansson (1880–1928), skriftställare

P
 Paul Håkansson (född 1963), lärare, konsult och läromedelsförfattare
 Peder Håkansson Syréen (1776–1830), bokhandlare och skriftställare
 Per Håkansson, flera personer
 Per Håkansson (fabrikör) (1842–1918)
 Per Håkansson (filmproducent) (1891–1960)
 Per Lennart Håkanson (1876–1956), arkitekt
 Per Olof Håkansson (1941–2000) byggnadsingenjör och politiker
 Per-Arne Håkansson (född 1963), politiker, socialdemokrat

R
 Rolf Allan Håkanson (1950–2020), scenograf och formgivare

S
 Sebastian Håkansson (född 1961), sångare och skådespelare
 Stig Håkansson (1918–2000), friidrottare
 Sven Håkansson (1816–1895), hemmansägare och riksdagsman

T
 Tage Håkansson (1890–1966), konstnär
 Tomas Håkanson (född 1963), översättare
 Topsy Håkansson (född 1926), dansare och skådespelare

U
 Ulf Håkansson, flera personer
 Ulf Håkansson (idrottare) (född 1942), långdistanslöpare
 Ulf Håkansson (Läma) (död tidigast 1433), riddare
 Ulla Håkanson (född 1937), dressyrryttare

Källor 

Sonnamn
Svenska efternamn